Naselja u Crnoj Gori:
 Gostilje Brajovićko, naselje u općini Danilovgrad
 Gostilje Martinićko , naselje u općini Danilovgrad

Naselje u Srbiji:
 Gostilje (Čajetina, Srbija), naselje u općini Čajetina